Реї́-Совіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на схід від Парижа, 135 км на південний схід від Ам'єна, 60 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 86 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 224,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Реї-Совіньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Реї-Совіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена